Bjurselet kan avse:

 Bjurselet, Byske – bebyggelse i Skellefteå kommun, plats för fornfynd
 Bjurselet, Norsjö kommun – insjö